Cabaret steht für:

 eine Form des Musiktheaters, siehe Revue
 Cabaret (Musical), aus dem Jahr 1966
 der Titelsong des gleichnamigen Musicals aus dem Jahr 1966, siehe Cabaret (Lied)
 Cabaret (Film), US-amerikanisches Film-Musical aus dem Jahr 1972
 Cabaret (Theaterstück)
 Dark Cabaret, ein Musikstil
 Cabaret (Haïti), Gemeinde im Département Ouest, Haïti
 Cabaret (Gastronomie) ein Tablett zum Servieren von verschiedenen Vorspeisen.

Cabaret ist der Familienname von:
 Gustave Cabaret (1866–1918), französischer Bogenschütze

Siehe auch:
 Cabarete
 Gabarret
 Kabaret
 Kabarett